Richomer, Ricomer, Rigomer, Ricimer, est un prénom formé des racines germaniques ric (=puissant) et mer (=grand) et a été porté par plusieurs princes francs ou suèves :
 Richomer, général franc au service de Rome (Flavius Richomeres ), consul en 384,
 Ricimer (v. 405 † 472), général suève, également au service de Rome (Flavius Ricimerus), patrice de 456 à 472 et consul en 459,
 Richomer ou Rigomer, roi franc tué au Mans en 490 ou en 510, frère de Ragnacaire, roi de Cambrai,
 saint Rigomer († 530), évêque de Meaux,
 Richomer, évêque d'Orléans en 573,
 Richomer, patrice de Burgondie en 607.